La princesa Margarita de Luxemburgo (15 de mayo de 1957, Castillo de Betzdorf) es la cuarta de los cinco hijos del Gran Duque Juan de Luxemburgo y de su esposa, la princesa Josefina Carlota de Bélgica. Es melliza del príncipe Juan.

Biografía

Nacimiento 
Margarita nació el 15 de mayo de 1957 en el Castillo de Betzdorf (Luxemburgo) siendo la cuarta hija del Gran Duque Juan y Gran Duquesa Josefina Carlota.

Tiene un hermano mellizo, el príncipe Juan de Luxemburgo.

Bautizo 
Fue bautizada días después de su nacimiento siendo sus padrinos su abuelo paterno el Gran Duque Félix y la princesa Margarita de Suecia y Dinamarca, los mismos que los de su hermano mellizo.

Estudios 
Realizó sus estudios en la Escuela Europea de Luxemburgo, además de en Bélgica, Reino Unido y Estados Unidos poseyendo un doctorado en Ciencias Sociales.

Rol como princesa 
La princesa Margarita no cumple ningún rol ni papel en los actos oficiales de gobierno, sin embargo, como miembro de las casas reales de Luxemburgo, Liechtenstein y Bélgica (es prima hermana del rey Felipe de Bélgica) siempre asiste a las bodas reales y otros eventos familiares.

Además es benefactora de la organización Dyslexia International.

Matrimonio y descendencia 
El 20 de marzo de 1982 contrajo matrimonio en la Catedral de Notre-Dame de Luxemburgo con el príncipe Nicolás de Liechtenstein (n. 1947), tercero de los cinco hijos del príncipe Francisco José II de Liechtenstein y de su esposa, la condesa Georgina de Wilczek.
La pareja tuvo cuatro hijos:
 Leopoldo de Liechtenstein (Leopoldo Manuel Juan María; nacido y fallecido el 20 de mayo de 1984 en Bruselas, Bélgica). Enterrado en la Panteón Real de la Iglesia de Nuestra Señora de Laeken.
 María Anunciada de Liechtenstein (María Anunciada Astrid Josefina Verónica; nacida el 12 de mayo de 1985 en Bruselas, Bélgica). Contrajo matrimonio civil el 26 de junio de 2021 con el empresario italiano Manuel Musini en Gubbio. El enlace religioso se celebró el 4 de septiembre en Viena, aún sin hijos.
 María Astrid de Liechtenstein (María Astrid Nora Margarita Verónica; nacida el 26 de junio de 1987 en Bruselas, Bélgica). El 25 de septiembre de 2021 se casó en la Catedral de Santa María Asunta, en Orbetello, con el estadounidense Rafael Worthington, tienen una hija:
Althaea Georgina Worthington (n. 1 de julio de 2022).
 José Manuel de Liechtenstein (José Manuel Leopoldo María; nacido el 7 de mayo de 1989 en Bruselas, Bélgica). Casado con la socialité colombiana María Claudia «Clocló» Echavarría Suárez, fundadora de una consultoría creativa para marcas latinoamericanas llamada Sí Collective, el 25 de marzo de 2022 en la Iglesia de San Pedro Claver, en Cartagena de Indias. Es hija de la conocida empresaria de Cartagena de Indias, Evelia «Chiqui» Suárez de Echavarría y de su difunto esposo, Felipe Echavarría Rocha (de orígenes vascos), aún sin hijos.

Títulos y estilos 
 15 de mayo de 1957 - 20 de marzo de 1982: Su Alteza Real la Princesa Margarita de Luxemburgo, Princesa de Nassau, Princesa de Borbón-Parma.
 20 de marzo de 1982 - presente: Su Alteza Real la Princesa Margarita de Liechtenstein, Princesa de Luxemburgo, Princesa de Nassau, Princesa de Borbón-Parma, Condesa de Rietberg.

Pese a corresponderle el tratamiento de Alteza Serenísima por matrimonio, sigue ostentando el de Alteza Real por ser de un rango mayor.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Dama Gran Cruz de la Orden de Adolfo de Nassau.
  Medalla Conmemorativa del Enlace Matrimonial entre Enrique y María Teresa de Luxemburgo (14/02/1981).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Gran Duque Juan (12/11/1989).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Dama gran cruz de la Orden de Isabel la Católica (08/07/1980).
  Dama gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta.
  Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel (27/10/2012).
  Gran Estrella de la Orden del Mérito del Principado de Liechtenstein.

Ancestros

Referencias 

Casa de Borbón-Parma
Casa de Nassau-Weilburg
Princesas de Luxemburgo
Damas grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Damas de la Orden de la Reina Santa Isabel
Grandes estrellas de la Orden del Mérito del Principado de Liechtenstein
Católicos de Luxemburgo
Católicos de Liechtenstein
Liechtensteinianas del siglo XX
Liechtensteinianas del siglo XXI